Gorlesi – abitanti di Gorla Maggiore
Gorlesi – abitanti di Gorla Minore
Gorlesi – abitanti di Gorle